Брвеница — топоним:
 Брвеница — община в Республике Македонии;
 Брвеница — село в Республике Македонии.